Velika nagrada Portugalske 1995 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 24. septembra 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:21,423
| 1:20,537
| 
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:21,322
| 1:20,905
| +0,368
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:21,885
| 1:21,301
| +0,764
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:22,281
| 1:21,970
| +1,433
|-
! 5
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:23,485
| 1:22,226
| +1,689
|-
! 6
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:23,786
| 1:22,322
| +1,785
|-
! 7
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:22,656
| 1:22,391
| +1,854
|-
! 8
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:23,142
| 1:22,538
| +2,001
|-
! 9
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:23,244
| 1:22,588
| +2,051
|-
! 10
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:22,957
| 1:22,831
| +2,294
|-
! 11
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:23,284
| 1:22,904
| +2,367
|-
! 12
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:24,583
| 1:22,914
| +2,377
|-
! 13
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,064
| 1:23,114
| +2,527
|-
! 14
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| brez časa
| 1:23,934
| +3,397
|-
! 15
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,942
| 1:23,936
| +3,399
|-
! 16
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,631
| 1:24,287
| +3,750
|-
! 17
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:26,210
| 1:24,657
| +4,120
|-
! 18
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:25,746
| 1:24,778
| +4,241
|-
! 19
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:24,883
| 1:25,031
| +4,346
|-
! 20
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 1:25,696
| 1:25,179
| +4,642
|-
! 21
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:27,659
| 1:26,172
| +5,634
|-
! 22
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:29,137
| 1:27,292
| +6,755
|-
! 23
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:28,672
| 1:27,523
| +6,986
|-
! 24
| 16
|  Jean-Denis Délétraz
| Pacific-Ford
| brez časa
| 1:32,769
| +12,232
|}

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 71
| 1:41:52,145
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 71
| + 7,248 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 71
| + 22,121 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 71
| + 1:24,879
| 4
| 3
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 71
| + 1:25,429
| 7
| 2
|-
! 6
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 70
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 70
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 8
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 70
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 70
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 11
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 70
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 12
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 70
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 13
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 14
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 68
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 15
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 68
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 16
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 66
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! 17
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 64
| +7 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 53
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 44
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jean-Denis Délétraz
| Pacific-Ford
| 14
| Okvara
| 24
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 10
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 7
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 0
| Menjalnik
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995